Sette Chiese dell'Asia – sette comunità diocesane cristiane menzionate nell'Apocalisse di Giovanni
Sette Chiese di Roma – chiese di Roma famose per il giro delle Sette Chiese
Basilica di Santo Stefano (Bologna) – complesso di chiese multiple a Bologna, noto proprio anche con il nome Sette Chiese